pseudonim noszony przez dowódców partyzanckich:
 podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego 
 majora Zygmunta Szendzielarza